Бахрих () — немецкая еврейская фамилия.

 Бахрих, Альберт (1874—1924) — австрийский скрипач.
 Бахрих, Альберт (младший) (1899—1961) — его сын, австрийский композитор.
 Бахрих, Сигизмунд (1841—1913) — его отец, австрийский и венгерский композитор, скрипач и альтист.
 Бахрих, Эрнст (1892—1942) — австрийский композитор и дирижёр.